Kluky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Kluky (okres Písek)
Kluky (okres Mladá Boleslav)
Kluky (okres Kutná Hora)